Beorningi so bili potomci Beorna. Poseljevali so Dolinje Anduina. Lahko so se preobrazili v medvede, kar so podedovali po Beornu.

Viri

Liki iz Tolkienove mitologije